Matthew "Mat" Stephen Nicholls (né à Maltby le ) est le batteur du groupe anglais Bring Me the Horizon.

Biographie 
Il fait partie du groupe depuis sa fondation en 2004. Il a donc participé à la création de chaque album du groupe (This Is What The Edge Of Your Seat Was Made For, Count Your Blessings, Suicide Season, Suicide Season Cut Up!, There Is A Hell Believe Me I've Seen It, There Is A Heaven Let's Keep It A Secret, Sempiternal, That's the Spirit , Amo et Post Human: Survival Horror).

Notes et références

Liens externes 
 

Batteur anglais
Naissance en mars 1986
Bring Me the Horizon
Batteur anglais de heavy metal